

Cinema 
 The Prisoner – film del 1923 diretto da Jack Conway
 Il prigioniero (The Prisoner) – film del 1955 diretto da Peter Glenville
 The Prisoner or: How I Planned to Kill Tony Blair – film documentario del 2006 diretto da Michael Tucker
 The Prisoner – cortometraggio del 2013 diretto da Mahmoud Shoolizadeh

Letteratura 
 The Prisoner – romanzo di Alice Brown del 1916
 The Prisoner – romanzo di Thomas M. Disch del 1969
 The Prisoner – romanzo di Karyn Monk del 2001
 The Prisoner – romanzo di Robert Muchamore del 2012

Musica 
 The Prisoner – album di Herbie Hancock del 1969
 The Prisoner – singolo di Howard Jones del 1989

Televisione 
 Il prigioniero (The Prisoner) – serie televisiva del 1967
 The Prisoner – miniserie televisiva del 2009 basata sulla serie Il prigioniero del 1967

Videogiochi 
 The Prisoner – videogioco per Apple II del 1980

Pagine correlate 
 Il prigioniero
 Prigioniero (disambigua)
 Prisoner